Михаи́л Задо́рнов:
 Задорнов, Михаил Михайлович (род. 1963) — российский политический деятель, экономист.
 Задорнов, Михаил Николаевич (1948—2017) — русский писатель-сатирик.